McMillon ist der Familienname folgender Personen:

 Doug McMillon (* 1966), US-amerikanischer Manager
 Joi McMillon, Filmeditorin